

Plaatsen in Indonesië 
 Sendang (Bringin)
 Sendang (Donorojo), een plaats in het regentschap Pacitan in de provincie Oost-Java
 Sendang (Kalinyamatan)
 Sendang (Karangampel)
 Sendang (Purwantoro)
 Sendang (Ngrayun)
 Sendang (Sendang)
 Sendang (Sumber)
 Sendang (Tersono)
 Sendang (Todanan)
 Sendang (Wonogiri)
 Sendang (Wonotunggal)

Overig 
 Sendang (onderdistrict)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing